De Koningslijst van Saqqara die nu in het Egyptisch museum te Caïro staat, is een gegraveerde steen uit de Ramessiden-periode (19e-20e dynastie) waarin een lijst van Egyptische farao's is gegraveerd. De lijst werd gevonden in 1861 te Saqqara in de tombe van Tjenry (of Tjuneroy), een hoge ambtenaar (“Hoofd van de voorleespriesters” en “Opzichter van alle koninklijke monumenten”) tijdens het bewind van farao Ramses II.

De inscriptie op de steen geeft een lijst van 58 koningen, van Anedjib en Qaä (1e dynastie) tot aan Ramses II (19e dynastie) in omgekeerde chronologische volgorde. De lijst is geen complete lijst van alle oud-Egyptische koningen tot aan Ramses II; overgeslagen zijn met name de heersers van de eerste tussenperiode, de tweede tussenperiode, Hatsjepsoet, Achnaton, Toetanchamon en Eje. De volgorde van de koningen van het Middenrijk (11e en 12e dynastie) is omgekeerd. 

De namen (elk omringd met een cartouche) zijn erg beschadigd: nog slechts 47 zijn leesbaar. De enige bekende foto van de koningslijst werd gepubliceerd in 1865.

Koningen op de lijst 
De namen zijn gesorteerd in omgekeerde volgorde; ze moeten gelezen worden van boven rechts tot aan beneden links. 

Iedere koningsnaam wordt voorafgegaan door het woord nswt (“koning”) en gevolgd door de uitdrukking maä cheroe (“oprecht van stem”), waarmee een overledene wordt aangeduid.

Zie ook 
 Koningslijsten

Oud-Egyptische literatuur 
Chronologie van het Oude Egypte